Маковица (Венец) — вершина в Украинских Карпатах. Расположена в центральной части одноименного хребта Маковица (часть Вулканического хребта), на границе  Перечинского и Ужгородского районов Закарпатской области. Высота 978 м. Маковица — одна из самых высоких (после Бужоры) вершин Вулканического хребта. Северные и северо-западные склоны крутые, южные — более пологие. Покрыта почти сплошными лесами (дуб, граб, бук). Как примеси встречаются дикая яблоня, груша и черешня. Богатый травяной покров. Некоторые растения занесены в Красную книгу Украины.

Северо-западнее Маковицы расположен хребет Липовая Скала, на северо-восток — гора  Закружи (688 м), на юге — долина реки Стара (приток Латорицы).

Ближайшие населенные пункты: с. Турьи Реметы, с.  Раково, с. Анталовцы.

Источники 
 Географическая энциклопедия Украины: в 3-х томах / Редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) И др.. — М.: «Украинская советская энциклопедия» думка, 1989.

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины